Lövsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lövsjötjärnen, Västergötland, sjö i Lerums kommun, 
Lövsjötjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Lövsjötjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (9,43 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn